Portable Draughts Notation (.pdn) - формат файлів, характерних для шашкових програм. В основі формату файлу .pdn лежить Portable Game Notation, формат файлу для збереження шахових партій. Формат. PDN використовується для запису шашкових партій, аналізу позицій. Існують також інші формати запису, наприклад .Dam в голландської шашковій програмі Dam.

Приклади Pdn-файлів 

 [Event «itsyourturn.com USA vs. World 8/04»]
 [Site ""]
 [Date "2004.08.23"]
 [Round "1"]
 [Black "Lindus Edwards"]
 [White "Anthony Perez"]
 [Result "1/2-1/2"]
 
 1. 11-15 23-18 2. 8-11 26-23 {Crescent Cross} 3. 10-14 30-26 4. 6-10 24-19 5.
 15-24 27-20* {28-19 loses PP} 6. 4-8 {the popular book line is 12-16 28-24 4-8
 22-17* 8-12 32-28* = same} 32-27 {Perez' cook; 28-24 apparently goes to the
 previous note} 7. 12-16 {seems to be the only move with any strength} 27-24 8.
 8-12 22-17 {returning to the book line mentioned earlier} 9. 10-15 17-10 10.
 7-14 26-22* 1/2-1/2 {a very popular position} 1/2-1/2

 [Event "The Royal Tour"]
 [Site ""]
 [Date "??"]
 [Round "1"]
 [Black "a"]
 [White "b"]
 [Result "1-0"]
 [Setup "1"]
 [FEN "W:W27,19,18,11,7,6,5:B28,26,25,20,17,10,9,4,3,2."]
 
 {27-24 Beginning a spectacular shot in which White pitches (almost) all his men
 } 1. 19-15 10x19 2. 5-1 3x10 3. 11-8 4x11 4. 27-24 20x27 5. 18-14 9x18 6. 1-5
 2x9 {2-9 and now the coup de grace that inspired the name of this problem...}
 7. 5x32 {5-32 (Several different jumping sequences are possible, for example 5
 x 14 x 7 x 16 x 23 x 14 x 21 x 30 x 23 x 32) White Wins. As an interesting side
 note, this nine-piece jump is the theoretical maximum number of pieces it is
 possible to jump in a single turn in checkers (try setting up a 10-piece jump -
 the board lacks sufficient space!)} 1-0

 [Event "WK 2003"]
 [Site "Zwartewaterland, Netherlands"]
 [Round "1"]
 [Date "2003.05.23"]
 [White "Ndjofang, J.M."]
 [Black "Heusdens, R."]
 [Result "1/2-1/2"]
 [GameType "20"]
 
 1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21 5. 36-31 19-23 6.
 34-29 23x34 7. 39x30 20-24 8. 30x19 14x23 9. 37-32 21-27 10. 31x22 18x27 11.
 32x21 16x27 12. 41-37 10-14 13. 46-41 11-17 14. 33-29 23x34 15. 40x29 6-11 16.
 35-30 14-20 17. 45-40 20-24 18. 30x19 13x33 19. 38x29 5-10 20. 42-38 10-14 21.
 44-39 8-12 22. 40-34 14-19 23. 50-44 2-7 24. 48-42 19-23 25. 29x18 12x23 26.
 39-33 7-12 27. 33-28 23x32 28. 37x28 9-13 29. 44-39 3-9 30. 38-33 9-14 31.
 34-30 17-21 32. 33-29 21-26 33. 43-38 1-7 34. 41-37 11-17 35. 39-34 7-11 36.
 30-24 11-16 37. 34-30 27-31 38. 28-23 16-21 39. 30-25 12-18 40. 23x12 17x8
 1/2-1/2

Джерела 
 Оригінальна специфікація формату PDN 
 Специфікація формату PDN 2.0

Формати файлів
Нотація
Шашки